Wyścig na 200 m stylem grzbietowym kobiet był jedną z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Wyznaczone przez FINA minima kwalifikacyjne wynosiły 2:10.84 (minimum A) oraz 2:15.42 (minimum B).

Obrończynią tytułu z Pekinu była Kirsty Coventry.

Rywalizacja rozpoczęła się 2 sierpnia o 11:31 czasu londyńskiego, półfinały rozegrane zostały tego samego dnia o 19:58. Finał konkurencji odbył się dzień później o 19:30.

Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Amerykanka Missy Franklin, ustanawiając rekord olimpijski.

Statystyka

Rekordy 
Tabela przedstawia rekordy olimpijski, świata oraz poszczególnych kontynentów w tej konkurencji.

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

200 m stylem grzbietowym kobiet